Гэри Чарльз Питерс (; род. 1 декабря 1958) — американский юрист, политик и бывший военный, занимающий пост младшего сенатора США от штата Мичиган с 2015 г. Член Демократической партии, он был представителем США на 14-м созыве избирательного округа Мичигана, который включает в себя восточную половину Детройта, Гросс-Пойнт, Хамтрамк, Саутфилд и Понтиак с 2013 по 2015 год. Он представлял 9-й избирательный округ Мичигана с 2009 по 2013 год.

Биография 
В 1980 году окончил колледж в  (Мичиган) со степенью бакалавра искусств, в 1984 году получил степень магистра делового администрирования в  сестёр милосердия. В 1989 году окончил Университет Уэйна со степенью доктора юстиции (J.D.), а в 2007 году — Университет штата Мичиган со степенью магистра искусств в философии.

В 1993—2000 и 2001—2005 годах состоял в резерве Военно-морских сил США, получил звание лейтенант-коммандер (аналог звания капитан 3-го ранга в советском и российском флоте). Нёс службу в зоне Персидского залива в рамках операции «Южная вахта» (Operation Southern Watch) и уволился в запас, но после терактов 11 сентября 2001 года вернулся на службу в резерве ВМС.

В 1980—1989 годах являлся помощником вице-президента Merrill Lynch, в 1989—2003 годах — вице-президентом компании , которую в этот период приобрёл швейцарский банк UBS.

Работал в Корпорации регулирования финансового рынка (FINRA), в  и в Университете Уэйна. Преподавал в Центральном Мичиганском университете.

В 1991—1993 годах состоял в городском совете .

В 1995—2002 годах Гэри Питерс состоял в Сенате штата Мичиган. В 2002 году предпринимал неудачную попытку избрания на должность генерального прокурора штата.

В 2003 году был руководителем бюро инвестиций штата Мичиган, в 2003—2007 годах — член комиссии лотереи штата Мичиган.

В 2008 году избран от Демократической партии в Палату представителей США 111-го созыва и дважды переизбирался, сохраняя депутатское кресло с 3 января 2009 по 3 января 2015 года.

В 2014 году Гэри Питерс вступил в борьбу за пост сенатора США от Мичигана, освобождавшийся в связи с уходом в отставку его обладателя — демократа Карла Левина. Основным соперником Питерса стала бывший  республиканка . В ходе избирательной кампании республиканцы отменили заказы на телевизионную рекламу, на которую истратили около 1 млн долларов, из-за крайне неудачного выступления своей кандидатки, а Питерс стал единственным кандидатом демократов в Сенат, который в ходе кампании появлялся с непопулярным к тому времени президентом Бараком Обамой.

Сенат штата Мичиган 
Питерс работал в городском совете Рочестер-Хиллз с 1991 по 1993 год.

Выборы 
После неудачной попытки в 1990 году Питерс в ноябре 1994 года был избран в Сенат штата Мичиган, чтобы представлять 14-й округ округа Окленд. Он был переизбран в 1998 году и служил до 2002 года, а затем ушел в отставку из-за ограничений штата. Пbтерса сменила в 14-м округе Джильда Джейкобс.

Стаж 
14-й округ — один из самых разнообразных округов Сената штата, в котором представлены почти все расовые, этнические и религиозные группы Мичигана. Расположенный в юго-восточном округе Окленд, он включает города Понтиак, Блумфилд-Хиллз, Саутфилд и Оук-Парк.

Демократы выбрали Питерса председателем партийной фракции. Он также был членом Комиссии по пересмотру законодательства штата Мичиган и работал в Комиссии по вынесению приговоров штата Мичиган. И Палата представителей штата Мичиган, и Сенат приняли законопроект, инициированный Питерсом, который запрещал любые новые скважины под государственными водами Великих озер, за исключением случаев чрезвычайной ситуации в области энергетики. Законопроект был принят без подписи губернатора Джона Энглера.

Задания комитета 
Питерс занимал пост заместителя председателя сенатского комитета по финансам, образованию, судебной власти и экономическому развитию. Он также был членом Комитета по природным ресурсам и психическому здоровью и социальным услугам.

Палата представителей США

Выборы

2008 
7 августа 2007 года Петерс положил конец месяцам слухов, официально объявив, что будет баллотироваться против конгрессмена — республиканца Джо Нолленберга, занимавшего восемь сроков, в 9-м округе, в который входил почти весь округ Окленд. Питерс ушел с поста уполномоченного по государственной лотерее, чтобы посвятить всю свою энергию кампании.

Кнолленберг считался уязвимым из-за усиливающейся демократической тенденции в том, что когда-то было классическим оплотом пригородного консерватизма. Противники Нолленберга в 2002 и 2004 годах показали значительно более низкие результаты, чем у демократов в округе, но в 2006 году он был почти побежден Нэнси Скиннер, бывшей ведущей ток-шоу на радио, которая практически не тратила денег — республиканец был ближе всего к тому, чтобы потерять лидерство в районе почти за полвека. Это привело к тому, что Комитет по кампании демократов в Конгрессе нацелил Нолленберга на поражение.

В 2002 году на выборах генерального прокурора штата Питерс показал результаты на уровне или выше базы демократов в 72 процентах избирательных участков 9-го округа. В своей кампании в Сенат штата в 1998 году он показал результаты на уровне или выше на 99 процентах избирательных участков.

Питерс выиграл выборы 4 ноября, набрав 33 524 голоса, набрав 52 процента голосов против 43 процентов у Нолленберга. Барак Обама опередил округ Окленд на 15 очков; примерно две трети округа Окленд находились на 9-м месте. Питерс был четвертым человеком и первым демократом, представляющим район с момента его создания в 1933 году (ранее он был 17-м районом с 1933 по 1953 год, 18-го с 1953 по 1973 год, 197-го с 1973 по 1983 год, 18-го с 1983 по 1993 год, 11 с 1993 по 2003 год, и стал 9-м в 2003 году)

2010 
В ноябре 2010 года Питерс победил республиканца Эндрю «Рокки» Рачковски, либертарианца Адама Гудмана, независимого Боба Грея, независимого Мэтью Куофи и Грина Дугласа Кэмпбелла.

2012 
Из-за сокращения населения штата, как показала Федеральная перепись 2010 года, Мичиган потерял один избирательный округ. В результате последующего перераспределения мест в домах большая часть 9-го округа Петерса, включая его дом в Блумфилд-Хиллз, была объединена с 12-м округом, представленным товарищем-демократом Сандером Левином. Новый район сохранил районный номер Петерса (9-й), но географически был больше районом Левина.

В сентябре 2011 года Петерс решил баллотироваться от недавно измененного 14-го округа. Район ранее был 13-м округом, представленным демократом-первокурсником Хансеном Кларком. Перерисованный округ расположен в Детройте, но содержит большую часть старого округа Сената штата Питерса и части его старого избирательного округа Конгресса. Действительно, Питерс в то или иное время представлял большую часть округа Окленд. Из-за сокращения населения Детройта было невозможно держать район исключительно в пределах округа Уэйн.

На предварительных выборах Демократической партии в августе 2012 года Питерс победил Кларка, который решил последовать за большинством своих избирателей в реконфигурированный 14-й, хотя его дом был втянут в реконфигурированный 13-й (старый 14-й), и мэра Саутфилда Бренду Лоуренс. 14-й округ был в значительной степени демократическим, 58-процентным черным большинством округа, и Петерс в ноябре получил подавляющее большинство голосов. Как и ожидалось, на всеобщих выборах он победил республиканца Джона Хоулера, набрав 82 процента голосов. Он был первым белым конгрессменом, представлявшим значительную часть Детройта с 1993 года.

Примечания

Ссылки 
 Сенатор Гэри Питерс  на официальном сайте Сената США
 Гэри Питерс — официальный сайт
 

Выпускники Университета милосердия Детройта
Выпускники Колледжа Алма
Выпускники Университета штата Мичиган
Выпускники Университета Уэйна
Выпускники Школы права Университета Уэйна
Преподаватели Университета Уэйна
Преподаватели Центрального Мичиганского университета
Члены Демократической партии США
Члены Палаты представителей от штата Мичиган
Сенаторы от штата Мичиган
Действующие сенаторы США
Члены Сената Мичигана